Bryce Avary, un chanteur américain.
 Roger Avary, un réalisateur et scénariste canadien.

Patronyme anglais

en:Avary